Pelican Island, une île d'Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes ;
 , une île de l'archipel des îles Vierges britanniques, dans les Caraïbes ;
 Pelican Island, une île du détroit de Bass, en Australie ;
 Pelican Island, une île dépendante de Trinité-et-Tobago, dans les Caraïbes ;
 Refuge faunique national de Pelican Island, une aire protégée de Floride, aux États-Unis.
Homonymie d'îles